Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2012 rozegrano między 18 a 25 listopada 2012, w nowozelandzkim mieście Naseby.

W zawodach brało udział 13 drużyn (6 kobiecych i 7 męskich). Drużyny zakwalifikowane do finału wystąpią w mistrzostwach świata w 2013. Do rywalizacji powróciły Australijki. Debiutowali Kazachowie, którzy wcześniej (do 2006) brali udział w mistrzostwach Europy.

W związku z dużą liczbą reprezentacji u panów postanowiono zastosować standardowy system kołowy. W przypadku pań, tak jak we wcześniejszych edycjach rozgrywano dwie rundy każdy z każdym. W półfinałach pary 1-4 i 2-3 grały do 2 (mężczyźni) lub 3 (kobiety) wygranych meczów.

Tytuły mistrzowskie obroniły zespoły chińskie. W finale pań zespół Wang Bingyu pokonał Japonki (Satsuki Fujisawa) 10:4. Brązowe medale przypadły Koreankom (Kim Eun-jung). Złote medale wśród mężczyzn wywalczyła drużyna Liu Rui, która wygrała w finale nad Japonią (Yosuke Morozumi) 6:2. Najniższe miejsce na podium zdobyli Australijczycy (Hugh Millikin).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2012; 9:30

Sesja 2. 
18 listopada 2012; 18:30

Sesja 3. 
19 listopada 2012; 9:30

Sesja 4. 
19 listopada 2012; 18:30

Sesja 5. 
20 listopada 2012; 14:00

Sesja 6. 
21 listopada 2012; 9:30

Sesja 7. 
21 listopada 2012; 18:30

Sesja 8. 
22 listopada 2012; 9:30

Sesja 9. 
22 listopada 2012; 18:30

Sesja 10. 
23 listopada 2012; 14:00

Playoff

Tie-breaker 
23 listopada 2012; 16:30

Półfinały

1-4 
24 listopada 2012; 9:00

2-3 
24 listopada 2012; 9:00

24 listopada 2012; 14:00

Mały finał 
25 listopada 2012; 9:30

Finał 
25 listopada 2012; 9:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2012; 14:00

Sesja 2. 
19 listopada 2012; 14:00

Sesja 3. 
20 listopada 2012; 9:30

Sesja 4. 
20 listopada 2012; 18:30

Sesja 5. 
21 listopada 2012; 14:00

Sesja 6. 
22 listopada 2012; 14:00

Sesja 7. 
23 listopada 2012; 9:30

Playoff

Półfinały

1-4 
24 listopada 2012; 14:00

2-3 
24 listopada 2012; 14:00

24 listopada 2012; 9:00

Mały finał 
25 listopada 2012; 14:00

Finał 
25 listopada 2012; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 
 

2012
2012 w curlingu
Curling w Nowej Zelandii
2012 w Nowej Zelandii
Otago